Ла Ред има више значења:

 Ла Ред, Преса ла Ред (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ред (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику